Der Tag danach ist der deutsche Titel folgender Filme:

 Der Tag danach (1965) (Up from the Beach) von Robert Parrish
 Der Tag danach (Fernsehfilm) von Rudolf Jugert (Deutschland)
 The Day After – Der Tag danach (1983) (The Day After) von Nicholas Meyer